В данный список включены все виды пчёл Израиля. Список состоит из биноменов (двухсловных названий, состоящих из сочетания имени рода и имени вида) и указанных рядом с ними имени учёного, впервые описавшего данный таксон, и года, в котором это произошло. В настоящее время здесь обнаружено около 800 видов из 6 семейств этих общественных и одиночных насекомых.

Список видов

Colletidae 
 
 Colletes albomaculatus  (Lucas, 1849)
 Colletes alfkeni Noskiewicz, 1958
 Colletes bytinskii Noskiewicz, 1955 קולט ביטינסקי
 Colletes cariniger  Pérez, 1903
 Colletes elegans Noskiewicz, 1936
 Colletes formosus  Pérez, 1895
 Colletes fuscicornis  Noskiewicz, 1936
 Colletes judaicus Noskiewicz, 1955 קולט יהודה
 Colletes lacunatus  Dours, 1872
 Colletes maidli  Dours, 1872
 Colletes nanus Friese, 1898
 Colletes perezi Morice, 1904
 Colletes pseudojejunus  Noskiewicz, 1959
 Colletes pumilus Morice, 1904
 Colletes punctatus  Mocsáry, 1877
 Colletes rozeni  Kuhlmann, 2005
 Colletes similis Schenck, 1853
 Colletes squamulosus Noskiewicz, 1936 קולט קשקשי
 Colletes tuberculatus  Morawitz, 1894
 Hylaeus adspersus (Alfken, 1935)
 Hylaeus albonotatus (Walker, 1871)
 Hylaeus alexandrinus (Warncke, 1992)
 Hylaeus armeniacus (Warncke, 1981)
 Hylaeus bifasciatus (Jurine, 1807)
 Hylaeus brevicornis Nylander, 1852 מסוונית קצרת-מחוש
 Hylaeus cornutus Curtis, 1831
 Hylaeus crispulus Dathe, 1980
 Hylaeus dinkleri (Friese, 1898)
 Hylaeus fossifer Dathe, 1995
 Hylaeus gibbus Saunders, 1850
 Hylaeus gujaraticus (Nurse, 1903)
 Hylaeus hermonus (Warncke, 1981)
 Hylaeus imparilis Forster, 1871
 Hylaeus kahri Forster, 1871
 Hylaeus kotschisus (Warncke, 1981)
 Hylaeus laevithorax (Alfken, 1924)
 Hylaeus lineolatus (Schenck, 1861)
 Hylaeus longimaculus (Alfken, 1936)
 Hylaeus maculatus (Alfken, 1904)
 Hylaeus moricei (Friese, 1898)
 Hylaeus nigrifacies Bramson, 1879 מסוונית האגמון
 Hylaeus orientalicus (Warncke, 1981)
 Hylaeus pictipes Nylander, 1852
 Hylaeus pictus (Smith, 1853)
 Hylaeus punctatus (Brulle, 1832)
 Hylaeus punctulatissimus Smith, 1842
 Hylaeus punctus Förster, 1871
 Hylaeus rubicola Saunders, 1850
 Hylaeus rugicollis Morawitz, 1873
 Hylaeus scutellatus (Spinola, 1838)
 Hylaeus sidensis (Warncke, 1981)
 Hylaeus signatus (Panzer, 1798)
 Hylaeus sinuatus (Schenck, 1853)
 Hylaeus soror (Pérez, 1903)
 Hylaeus syriacus (Alfken, 1936)
 Hylaeus taeniolatus Forster, 1871
 Hylaeus trifidus (Alfken, 1936)
 Hylaeus tyrolensis Forster, 1871
 Hylaeus variegatus (Fabricius, 1798)
 Hylaeus xanthopoda (Vachal, 1895) מסוונית צהובת-רגל

Andrenidae 

 Andrena abbreviata Dours, 1873
 Andrena aegyptiaca Friese, 1899
 Andrena aegypticola Friese, 1922
 Andrena aeneiventris Morawitz, 1872
 Andrena aerinifrons Dours, 1873
 Andrena albifacies Alfken, 1927
 Andrena albopunctata (Rossi, 1792)
 Andrena alfkenelloides Warncke, 1965
 Andrena aruana Warncke, 1967
 Andrena asiatica Friese, 1921
 Andrena astica Warncke, 1967
 Andrena bassana Warncke, 1969
 Andrena bicolor Fabricius, 1775
 Andrena bimaculata (Kirby, 1802)
 Andrena biskrensis Pérez, 1895
 Andrena bisulcata Morawitz, 1877
 Andrena bonasia Warncke, 1969
 Andrena brumanensis Friese, 1899
 Andrena butea Warncke, 1965
 Andrena bytinskii Warncke, 1969
 Andrena caroli Pérez, 1895
 Andrena caspica Morawitz, 1886
 Andrena chaetogastra Pittioni, 1950
 Andrena cinereophila Warncke, 1965
 Andrena colletiformis Morawitz, 1874
 Andrena combusta Morawitz, 1876
 Andrena congruens Schmiedeknecht, 1884
 Andrena crassana Warncke, 1965
 Andrena cubiceps Friese, 1914
 Andrena cyanomicans Pérez, 1895
 Andrena cypria Pittioni, 1950
 Andrena dauma Warncke, 1969
 Andrena derbentina Morawitz, 1886
 Andrena dorsata (Kirby, 1802)
 Andrena elmaria Gusenleitner, 1998
 Andrena eremobia Guiglia, 1833
 Andrena euzona Pérez, 1895
 Andrena exquisita Warncke, 1975
 Andrena falcinella Warncke, 1969
 Andrena fimbriatoides Scheuchl, 2004
 Andrena flavipes Panzer, 1799 אנדרנה צהובת-רגל
 Andrena fuligula Warncke, 1965
 Andrena fulvitarsis Brulle, 1832
 Andrena fuscosa Erichson, 1835
 Andrena garrula Warncke, 1965
 Andrena gazella Friese, 1922
 Andrena glandaria Warncke, 1975
 Andrena glareola Warncke, 1969
 Andrena glidia Warncke, 1965
 Andrena govinda Warncke, 1974
 Andrena graecella Warncke, 1965
 Andrena grandilabris Pérez, 1903
 Andrena guttata Warncke, 1969
 Andrena hesperia Smith, 1853
 Andrena humabilis Warncke, 1965
 Andrena hyacinthina Mavromoustakis, 1958
 Andrena hyemala Warncke, 1973
 Andrena iliaca Warncke, 1969
 Andrena impunctata Pérez, 1895
 Andrena innesi Gribodo, 1894
 Andrena isabellina Warncke, 1969
 Andrena isis Schmiedeknecht, 1900
 Andrena kilikiae Warncke, 1969
 Andrena krausiella Gusenleitner, 1998
 Andrena langadensis Warncke, 1965
 Andrena lateralis Morawitz, 1876
 Andrena lepida Schenck, 1861
 Andrena limata Smith, 1853
 Andrena longibarbis Pérez, 1895
 Andrena mariana Warncke, 1968
 Andrena melittoides Friese, 1899
 Andrena merula Warncke, 1969
 Andrena microcardia Pérez, 1895
 Andrena monilia Warncke, 1967
 Andrena moricei Friese, 1899
 Andrena morio Brulle, 1832 אנדרנה שחורה
 Andrena mucida Kriechbaumer 1873
 Andrena mucronata Morawitz, 1871
 Andrena negevana Gusenleitner & Scheuchl, 2000
 Andrena nigroaenea (Kirby, 1802)
 Andrena nisoria Warncke, 1969
 Andrena nitidiuscula Schenck, 1853
 Andrena nubica Warncke, 1975
 Andrena oedicnema Warncke, 1975
 Andrena orientana Warncke, 1965
 Andrena ovatula (Kirby, 1802)
 Andrena pallidicincta Brulle, 1832
 Andrena pandosa Warncke, 1968
 Andrena panurgimorpha Mavromoustakis, 1957
 Andrena pinkeunia Warncke, 1969
 Andrena polita Smith, 1847
 Andrena pruinosa Erichson, 1835
 Andrena pyropygia Kriechbaumer, 1873
 Andrena ramlehiana Pérez, 1903
 Andrena rotundilabris Morawitz, 1877
 Andrena rufitibialis Friese, 1899
 Andrena rufomaculata Friese, 1921
 Andrena savignyi Spinola, 1838
 Andrena schencki Morawitz, 1866
 Andrena schulzi Strand, 1921
 Andrena semirubra Morawitz, 1876
 Andrena serraticornis Warncke, 1965
 Andrena sigiella Gusenleitner, 1998
 Andrena similis Smith, 1849
 Andrena simontornyella Noskiewicz, 1939
 Andrena sinuata Pérez, 1895
 Andrena speciosa Friese, 1899
 Andrena sphecodimorpha Hedicke, 1942
 Andrena spolata Warncke, 1968
 Andrena spreta Pérez, 1895
 Andrena statusa Gusenleitner, 1998
 Andrena tadauchii Gusenleitner, 1998
 Andrena taraxaci Giraud, 1861
 Andrena tenuiformis Pittioni, 1950
 Andrena thoracica (Fabricius, 1775)
 Andrena tiaretta Warncke, 1974
 Andrena tkalcui Gusenleitner & Schwarz, 2002
 Andrena toelgiana Friese, 1921
 Andrena torda Warncke, 1965
 Andrena transitoria Morawitz, 1871 אנדרנה דבורית
 Andrena truncatilabris Morawitz, 1877
 Andrena tscheki Morawitz, 1872
 Andrena ulula Warncke, 1969
 Andrena ungeri Mavromoustakis, 1952
 Andrena unicincta Friese, 1899
 Andrena vachali Pérez, 1895
 Andrena variabilis Smith, 1853
 Andrena venerabilis Alfken, 1935
 Andrena ventricosa Dours, 1873
 Andrena vetula Lepeletier, 1841
 Andrena virgata Warncke, 1975
 Andrena volka Warncke, 1969
 Andrena vulpecula Kriechbaumer, 1873
 Andrena wolfi Gusenleitner & Scheuchl, 2000
 Andrena yelkouan Warncke, 1975
 Camptopoeum abbasi (Warncke, 1985)
 Camptopoeum negevense (Warncke, 1972)
 Camptopoeum nigrotum (Warncke, 1987)
 Camptopoeum sacrum Alfken, 1935
 Camptopoeum variegatum (Morawitz, 1876)
 Clavipanurgus impressus (Warncke, 1972)
 Clavipanurgus orientalicus (Warncke, 1972)
 Clavipanurgus punctiventris (Morawitz, 1876)
 Melitturga krausi Schwarz, 2003
 Melitturga spinosa Morawitz, 1892
 Melitturga syriaca Friese, 1899
 Panurginus turcomanicus Popov, 1936
 Panurgus buteus Warncke, 1972
 Panurgus dentatus Friese, 1901
 Panurgus nigriscopus Pérez, 1895
 Panurgus oblitus Warncke, 1972
 Panurgus platymerus Pérez, 1895
 Panurgus posticus Warncke, 1972

Halictidae 
 Ceylalictus punjabensis (Cameron, 1907)
 Ceylalictus seistanicus (Blüthgen, 1934)
 Ceylalictus variegatus (Olivier, 1789)
 Dufourea bytinskii Ebmer, 1999
 Dufourea chagrina (Warncke, 1979)
 Dufourea goeleti Ebmer, 1999
 Dufourea longicornis (Warncke, 1979)
 Dufourea nodicornis (Warncke, 1979)
 Dufourea rufiventris Friese, 1898
 Dufourea similis Friese, 1898
 Dufourea trigonellae Ebmer, 1999
 Halictus aegypticola Strand, 1909
 Halictus alfkenellus Strand, 1909
 Halictus asperulus Pérez, 1895
 Halictus berlandi Blüthgen, 1936
 Halictus brunnescens (Eversmann, 1852)
 Halictus cephalicus Morawitz, 1873
 Halictus cupidus Vachal, 1902
 Halictus cypricus (Blüthgen, 1937)
 Halictus fatsensis Blüthgen, 1936
 Halictus hermon Ebmer, 1975
 Halictus libanensis Pérez, 1911
 Halictus lucidipennis Smith, 1853
 Halictus maculatus Smith, 1848 הליקטית עקודה
 Halictus pici Pérez, 1895
 Halictus pollinosus (Sichel, 1860)
 Halictus quadricinctus (Fabricius, 1776) הליקטית ארבע-פסית
 Halictus resurgens Nurse, 1903 הליקטית מזרחית
 Halictus semiticus (Blüthgen, 1955)
 Halictus senilis (Eversmann, 1852)
 Halictus sexcinctus Fabricius, 1775
 Halictus smaragdulus Vachal, 1895
 Halictus subauratus (Rossi, 1792)
 Halictus subsenilis Blüthgen, 1955
 Halictus tetrazonianellus Strand, 1909
 Halictus tetrazonius Klug in Germar, 1817
 Halictus tibialis Walker, 1871
 Halictus tuberculatus (Blüthgen, 1924)
 Lasioglossum adaliae (Blüthgen, 1923)
 Lasioglossum aegyptiellum (Strand, 1909)
 Lasioglossum aglyphum (Pérez, 1895)
 Lasioglossum alanum (Blüthgen, 1929)
 Lasioglossum anellum (Vachal, 1905)
 Lasioglossum angustipes Ebmer, 1972
 Lasioglossum articulare (Pérez, 1895)
 Lasioglossum bicallosum (Morawitz, 1874)
 Lasioglossum bischoffi (Blüthgen, 1931)
 Lasioglossum callizonium (Pérez, 1896)
 Lasioglossum carneiventre (Dours, 1872)
 Lasioglossum caspicum (Morawitz, 1874)
 Lasioglossum clypeiferellum (Strand, 1909)
 Lasioglossum costulatum (Kriechbaumer, 1873)
 Lasioglossum crassepunctatum (Blüthgen, 1923)
 Lasioglossum cristula (Pérez, 1896)
 Lasioglossum damascenum (Pérez, 1910)
 Lasioglossum debilior (Pérez, 1910)
 Lasioglossum discum (Smith, 1853)
 Lasioglossum dolichocephalum (Blüthgen, 1923)
 Lasioglossum elbanum (Blüthgen, 1934)
 Lasioglossum enslini Bytinski-Salz & Ebmer, 1974
 Lasioglossum epipygiale (Blüthgen, 1924)
 Lasioglossum fasciger (Strand, 1909)
 Lasioglossum filipes Ebmer, 1972
 Lasioglossum gibber (Vachal, 1892)
 Lasioglossum glabriusculum (Morawitz, 1872)
 Lasioglossum griseolum (Morawitz, 1872)
 Lasioglossum hethiticum Ebmer, 1970
 Lasioglossum imbecillum Ebmer, 1974
 Lasioglossum israelense Ebmer, 1974
 Lasioglossum ituraeum Ebmer, 1972
 Lasioglossum laeve (Kirby, 1802)
 Lasioglossum laevidorsum (Blüthgen, 1923)
 Lasioglossum laticeps (Schenck, 1870)
 Lasioglossum leptocephalum (Blüthgen, 1923)
 Lasioglossum leucopymatum (Dalla Torre, 1896)
 Lasioglossum leucozonium (Schrank, 1781)
 Lasioglossum limbellum (Morawitz, 1876)
 Lasioglossum lineare (Schenck, 1870)
 Lasioglossum lucidulum (Schenck, 1861)
 Lasioglossum malachurum (Kirby, 1802) הליקטית רחבת-פסים
 Lasioglossum mandibulare (Morawitz, 1866)
 Lasioglossum marginatum (Brullé, 1832) הליקטית השוליים
 Lasioglossum masculum (Pérez, 1895)
 Lasioglossum mediterraneum (Blüthgen, 1926)
 Lasioglossum mesosclerum (Pérez, 1903)
 Lasioglossum minutissimum (Kirby, 1802)
 Lasioglossum morio (Fabricius, 1793)
 Lasioglossum mose Ebmer, 1974
 Lasioglossum nabardicum (Blüthgen, 1931)
 Lasioglossum nigripes (Lepeletier, 1841)
 Lasioglossum obscuratum (Morawitz, 1876)
 Lasioglossum ordubadense (Friese, 1916)
 Lasioglossum pauxillum (Schenck, 1853)
 Lasioglossum picipes (Morawitz, 1876)
 Lasioglossum politum (Schenck, 1853)
 Lasioglossum pseudosphecodimorphum (Blüthgen, 1923)
 Lasioglossum punctatissimum (Schenck, 1853)
 Lasioglossum puncticolle (Morawitz, 1872)
 Lasioglossum pygmaeum (Schenck, 1853)
 Lasioglossum subaenescens (Pérez, 1896)
 Lasioglossum tadschicum (Blüthgen, 1929)
 Lasioglossum transitorium (Schenck, 1868)
 Lasioglossum truncaticolle (Morawitz, 1877)
 Lasioglossum vagans (Smith, 1857)
 Lasioglossum villosulum (Kirby, 1802)
 Nomioides bluethgeni Pesenko, 1979
 Nomioides deceptor Saunders, 1908
 Nomioides facilis (Smith, 1853)
 Nomioides klausi Pesenko, 1983
 Nomioides minutissimus (Rossi, 1790)
 Nomioides ornatus Pesenko, 1983
 Nomioides rotundiceps Handlirsch, 1888
 Nomioides squamiger Saunders, 1908
 Nomioides turanicus Morawitz, 1876
 Pseudapis bispinosa (Brulle, 1832)
 Pseudapis bytinski (Warncke, 1976)
 Pseudapis diversipes (Latreille, 1806)
 Pseudapis equestris (Gerstäcker, 1872)
 Pseudapis inermis (Morawitz, 1895)
 Pseudapis monstrosa (Costa, 1861)
 Pseudapis nilotica (Smith, 1875)
 Pseudapis valga (Gerstäcker, 1872)
 Rophites hartmanni Friese, 1902
 Rophites nigripes Friese 1902
 Sphecodes albilabris (Fabricius, 1793)
 Sphecodes crassus Thomson, 1870
 Sphecodes gibbus (Linnaeus, 1785)
 Sphecodes longulus Hagens, 1882
 Sphecodes olivieri Lepeletier, 1825
 Sphecodes pinguiculus Pérez, 1903
 Sphecodes puncticeps Thomson, 1870
 Sphecodes ruficrus (Erichson, 1835)
 Sphecodes schenckii Hagens, 1882
 Systropha hirsuta Spinola, 1839
 Systropha planidens Giraud, 1861
 Thrincohalictus prognathus (Pérez, 1912)

Melittidae 
 Dasypoda albipila Spinola, 1838
 Dasypoda toroki Michez, 2004
 Melitta aegyptiaca (Radoszkowski, 1891)
 Melitta maura (Pérez, 1896)
 Melitta schmiedeknechti Friese, 1898

Megachilidae 

 Afranthidium carduele (Morawitz, 1876)
 Allodioxys ammobius (Mavromoustakis, 1954)
 Allodioxys schulthessi (Popov, 1936)
 Anthidiellum breviusculum (Pérez, 1890)
 Anthidiellum strigatum (Panzer, 1805)
 Anthidium anguliventre Morawitz, 1888
 Anthidium auritum Klug, 1832
 Anthidium diadema Latreille, 1809
 Anthidium echinatum Klug, 1832
 Anthidium eremicum Alfken, 1938
 Anthidium loti Perris, 1852
 Anthidium punctatum Latreille, 1809
 Anthidium spiniventre Friese, 1899
 Anthidium syriacum Pérez, 1895
 Anthidium taeniatum Latreille, 1809
 Anthidium tesselatum Klug, 1832
 Anthidium undulatum Dours, 1873
 Chelostoma bytinskii (Mavromoustakis, 1948)
 Chelostoma diodon Schletterer, 1889
 Chelostoma forcipatum (Benoist, 1928)
 Chelostoma hebraeum (Benoist, 1935)
 Chelostoma isabellinum (Warncke, 1991)
 Chelostoma maidli (Benoist, 1935)
 Chelostoma mocsaryi Schletterer, 1889
 Chelostoma palaestinum (Benoist, 1935)
 Chelostoma rapunculi (Lepeletier, 1841)
 Chelostoma schlettereri (Friese, 1899)
 Coelioxys acanthura (Illiger 1806)
 Coelioxys afra Lepeletier 1841
 Coelioxys argentea Lepeletier, 1841
 Coelioxys artemis Schwarz, 2001
 Coelioxys brevis Eversmann, 1852
 Coelioxys caudata Spinola, 1838
 Coelioxys decipiens Spinola, 1838
 Coelioxys elegantula Alfken, 1934
 Coelioxys elongatula Alfken, 1938
 Coelioxys elsei Schwarz, 2001
 Coelioxys emarginatella Pasteels, 1982
 Coelioxys haemorrhoa Foerster, 1853
 Coelioxys mielbergi Morawitz, 1880
 Coelioxys polycentris Forster, 1853
 Coelioxys sogdiana Morawitz, 1875
 Dioxys cincta (Jurine, 1807)
 Dioxys pumila Gerstaecker, 1869
 Ensliniana bidentata (Friese, 1899)
 Eoanthidium insulare (Morawitz, 1873)
 Eoanthidium judaeense (Mavromoustakis, 1945)
 Eudioxys quadrispinosa (Friese, 1899)
 Haetosmia circumventa (Peters, 1974)
 Haetosmia vechti (Peters, 1974)
 Heriades clavicornis Morawitz, 1875
 Heriades dalmaticus Maidl, 1922
 Heriades hierosolomitus Benoist, 1935
 Heriades punctulifer Schletterer, 1889
 Heriades rubicolus Pérez, 1890
 Heriades truncorum (Linnaeus, 1758)
 Hofferia schmiedeknechti (Schletterer, 1889)
 Hoplitis abnormis Zanden, 1992
 Hoplitis acuticornis (Dufour & Perris, 1840)
 Hoplitis africana (Warncke, 1990)
 Hoplitis agis (Benoist, 1929)
 Hoplitis anipuncta (Alfken, 1935)
 Hoplitis annulata (Latreille, 1811)
 Hoplitis aravensis (Zanden, 1992)
 Hoplitis batyamae (Zanden, 1986)
 Hoplitis bifoveolata (Alfken, 1935)
 Hoplitis bisulca (Gerstacker, 1869)
 Hoplitis bytinskii (Mavromoustakis, 1948)
 Hoplitis campanularis (Morawitz, 1877)
 Hoplitis christae (Warncke, 1991)
 Hoplitis ciliaris (Pérez, 1902)
 Hoplitis cypriaca (Mavromoustakis, 1938)
 Hoplitis daniana (Mavromoustakis, 1949)
 Hoplitis denticulata (Zanden, 1992)
 Hoplitis eburnea (Warncke, 1991)
 Hoplitis enslini (Alfken, 1935)
 Hoplitis erythrogastra (Mavromoustakis, 1954)
 Hoplitis fertoni (Pérez, 1890)
 Hoplitis flabellifera (Morice, 1901)
 Hoplitis gerofita (Warncke, 1990)
 Hoplitis hartliebi (Friese, 1899)
 Hoplitis helouanensis (Friese, 1899)
 Hoplitis hemisphaerica (Alfken, 1935)
 Hoplitis hierichonica (Mavromoustakis, 1949)
 Hoplitis hofferi Tkalcu, 1977
 Hoplitis homalocera Zanden, 1991
 Hoplitis improceros Zanden, 1998
 Hoplitis israelica (Warncke, 1991)
 Hoplitis jordanica (Warncke, 1991)
 Hoplitis leiocephala (Mavromoustakis, 1954)
 Hoplitis libanensis (Morice, 1901)
 Hoplitis limassolica (Mavromoustakis, 1937)
 Hoplitis lysholmi (Friese, 1899)
 Hoplitis meyeri (Benoist, 1934)
 Hoplitis minor (Morawitz, 1877)
 Hoplitis moricei (Friese, 1899)
 Hoplitis mucida (Dours, 1873)
 Hoplitis negevensis (Warncke, 1991)
 Hoplitis obtusa (Friese, 1899)
 Hoplitis onychophora (Mavromoustakis, 1939)
 Hoplitis pallicornis (Friese, 1895)
 Hoplitis parana (Warncke, 1991)
 Hoplitis paralias (Mavromoustakis, 1954)
 Hoplitis perezi (Ferton, 1895)
 Hoplitis praestans (Morawitz, 1894)
 Hoplitis quinquespinosa (Friese, 1899)
 Hoplitis rubricrus (Friese, 1899)
 Hoplitis rufopicta (Morawitz, 1875)
 Hoplitis semirubra (Friese, 1899)
 Hoplitis segura (Warncke, 1991)
 Hoplitis sordida (Benoist, 1929)
 Hoplitis subbutea (Warncke, 1991)
 Hoplitis unispina (Alfken, 1935)
 Hoplitis verhoeffi (Mavromoustakis, 1954)
 Hoplitis wadicola (Alfken, 1935)
 Hoplitis wahrmani (Mavromoustakis, 1948) אוסמיית הפרג
 Hoplitis yermasoyiae (Mavromoustakis, 1938)
 Hoplitis testaceozonata (Alfken, 1935)
 Hoplitis tridentata (Dufour & Perris, 1840)
 Hoplitis zonalis (Pérez, 1895)
 Icteranthidium decoloratum (Alfken, 1932)
 Icteranthidium ferrugineum (Fabricius, 1787)
 Icteranthidium grohmanni (Spinola, 1838)
 Lithurgus chrysurus (Fonscolombe, 1834)
 Lithurgus tibialis Morawitz, 1875
 Megachile albisecta (Klug, 1817)
 Megachile albonotata Radoszkowski, 1886
 Megachile apicalis Spinola, 1808
 Megachile asiatica Morawitz, 1875
 Megachile atrocastanea (Alfken, 1932)
 Megachile cinnamomea Alfken, 1926
 Megachile concinna Smith, 1879
 Megachile dorsalis Pérez, 1879
 Megachile esseniensis (Pasteels, 1979)
 Megachile flabellipes Pérez, 1895
 Megachile flavipes Spinola, 1838
 Megachile giraudi Gerstaecker, 1869
 Megachile hungarica Mocsáry, 1877
 Megachile incerta Radoszkowski, 1876 בנאית הדורה
 Megachile inexspectata Rebmann, 1968
 Megachile insignis van der Zanden, 1996
 Megachile judaea (Tkalců, 1999)
 Megachile lagopoda (Linnaeus, 1761)
 Megachile leucomalla Gerstaecker, 1869
 Megachile levistriga Alfken, 1934
 Megachile maxillosa Guérin-Méneville, 1845 בנאית הנגב
 Megachile melanopyga Costa, 1863
 Megachile monstrifica Morawitz, 1877
 Megachile montenegrensis Dours, 1873
 Megachile nigrita Radoszkowski, 1876
 Megachile palaestina (Tkalců, 1988)
 Megachile parietina (Geoffroy, 1785) בנאית שחורה
 Megachile picicornis Morawitz, 1853
 Megachile pyrenaica Lepeletier, 1841
 Megachile rotundata (Fabricious, 1793) גזרנית מעוגלת
 Megachile sicula (Rossi, 1792) בנאית אדמונית
 Megachile tkalcui van der Zanden, 1996
 Megachile walkeri Dalla Torre 1896
 Metadioxys formosa (Morawitz 1875)
 Ochreriades fasciatus (Friese, 1899)
 Osmia alfkenii Ducke, 1899
 Osmia amathusica Mavromoustakis, 1937
 Osmia andrenoides Spinola, 1808
 Osmia apicata Smith, 1853
 Osmia aquila Warncke, 1988
 Osmia avedata Warncke, 1992
 Osmia bidentata Morawitz, 1876
 Osmia caerulescens (Linnaeus, 1758)
 Osmia cephalotes Morawitz, 1870
 Osmia chrysolepta Haeseler, 2005
 Osmia cinnabarina Pérez, 1895
 Osmia clypearis Morawitz, 1871
 Osmia cyanoxantha Pérez, 1879
 Osmia difficilis Morawitz, 1875
 Osmia dilaticornis Morawitz, 1875
 Osmia dimidiata Morawitz, 1870
 Osmia distinguenda (Tkalcu, 1974)
 Osmia dives Mocsary, 1877
 Osmia erythrogastra Ferton, 1905
 Osmia fasciata Latreille, 1811
 Osmia ferruginea Latreille, 1811
 Osmia gemmea Pérez, 1896
 Osmia gracilicornis Pérez, 1895
 Osmia gutturalis Warncke, 1988
 Osmia hellados Zanden, 1984
 Osmia hermona Warncke, 1992
 Osmia hermonensis (Tkalcu, 1992)
 Osmia jason Benoist, 1929
 Osmia laticella van der Zanden, 1986
 Osmia latreillei (Spinola, 1806) אוסמיה מקרינה
 Osmia lazulina Benoist, 1928
 Osmia lhotelleriei Pérez, 1887
 Osmia ligurica Morawitz, 1868
 Osmia lobata Friese, 1899
 Osmia melanogaster Spinola, 1808
 Osmia milenae Tkalcu, 1992
 Osmia moreensis Zanden, 1984
 Osmia mustelina Gerstaecker, 1869
 Osmia nana Morawitz, 1874
 Osmia niveata (Fabricius, 1804)
 Osmia notata (Fabricius, 1804)
 Osmia pennata Warncke, 1988
 Osmia pinguis Pérez, 1895
 Osmia ramona Warncke, 1992
 Osmia rhodoensis (Zanden, 1983)
 Osmia rufa (Linnaeus, 1758)
 Osmia rufohirta Latreille, 1811
 Osmia rufotibialis Friese, 1920
 Osmia saxatilis Warncke, 1988
 Osmia saxicola Ducke, 1899
 Osmia scutellaris Morawitz, 1868
 Osmia signata Erichson, 1835
 Osmia sogdiana Morawitz, 1875
 Osmia spinigera Latreille, 1811
 Osmia subcornuta Morawitz, 1875
 Osmia submicans Morawitz, 1870
 Osmia sybarita Smith, 1853
 Osmia teunisseni van der Zanden, 1981
 Osmia versicolor Latreille, 1811
 Osmia viridana Morawitz, 1874
 Paradioxys pannonica (Mocsáry, 1877)
 Prodioxys carnea (Gribodo, 1894)
 Protosmia humeralis (Pérez, 1895)
 Protosmia judaica (Mavromoustakis, 1948)
 Protosmia longiceps (Friese, 1899)
 Protosmia monstrosa (Pérez, 1895)
 Protosmia paradoxa (Friese, 1899)
 Protosmia pulex (Benoist, 1935)
 Protosmia tiflensis (Morawitz, 1876)
 Pseudoanthidium bytinskii (Mavromoustakis, 1948)
 Pseudoanthidium cribratum (Morawitz, 1875)
 Pseudoanthidium melanurum (Klug 1832)
 Pseudoanthidium ochrognathum (Alfken, 1932)
 Pseudoanthidium rhombiferum (Friese, 1917)
 Pseudoanthidium wahrmannicum (Mavromoustakis 1933)
 Pseudoheriades moricei (Friese, 1897)
 Rhodanthidium jerusalemicum (Mavromoustakis, 1938)
 Rhodanthidium septemdentatum (Latreille, 1809)
 Stelis aegyptiaca (Radoszkowsky 1876)
 Stelis nasuta (Latreille 1809)
 Stelis pentelica Mavromoustakis 1963
 Stelis phaeoptera (Kirby 1802)
 Stelis signata (Latreille 1809)
 Stenoheriades asiaticus (Friese, 1921)
 Stenoheriades eingeddicus Griswold, 1994
 Trachusa pubescens Morawitz 1872
 Wainia eremoplana (Mavromoustakis, 1949)

Apidae 

 Amegilla albigena (Lepeletier, 1841)
 Amegilla lutulenta (Klug, 1845)
 Amegilla mucorea (Klug, 1845)
 Amegilla quadrifasciata (de Villers, 1789)
 Ammobates armeniacus Morawitz 1876
 Ammobates atrorufus (Warncke 1983)
 Ammobates biastoides Friese 1895
 Ammobates dubius Benoist, 1961
 Ammobates latitarsis (Friese 1899)
 Ammobates mavromoustakisi Popov, 1944
 Ammobates minutissimus Mavromoustakis, 1959
 Ammobates niveatus (Spinola, 1838)
 Ammobates oraniensis (Lepeletier, 1841)
 Ammobates robustus Friese, 1896
 Ammobates syriacus Friese, 1899
 Ancyla asiatica Friese 1922
 Ancyla orientalica Warncke, 1979
 Anthophora aegyptiaca (Dalla Torre and Friese, 1895)
 Anthophora aestivalis (Panzer, 1801)
 Anthophora agama Radoszkowski, 1869
 Anthophora ambitiosa Alfken, 1935
 Anthophora arabica Priesner, 1957
 Anthophora atriceps Pérez, 1879
 Anthophora biciliata Lepeletier, 1841
 Anthophora blanda Pérez, 1895
 Anthophora caelebs Gribodo, 1924
 Anthophora canescens Brullé, 1832
 Anthophora caroli Pérez, 1895
 Anthophora cinerascens Lepeletier, 1841
 Anthophora crassipes Lepeletier 1841
 Anthophora crinipes Smith, 1854
 Anthophora deserticola Morawitz 1873
 Anthophora dispar Lepeletier, 1841
 Anthophora disparilis Friese 1922
 Anthophora dufourii Lepeletier 1841
 Anthophora erschowi Fedtschenko 1875
 Anthophora erubescens Morawitz 1880
 Anthophora extricata Priesner, 1957
 Anthophora flabellata Priesner, 1957
 Anthophora fulvitarsis Brulle, 1832 מדרונית צהובת-רגל
 Anthophora heliopolitensis Pérez 1910
 Anthophora hispanica (Fabricius 1787)
 Anthophora libyphaenica Gribodo 1893
 Anthophora muscaria Fedtschenko 1875
 Anthophora nigriceps Morawitz, 1886
 Anthophora orientalis Morawitz 1878
 Anthophora plumipes (Pallas, 1772) מדרונית ארוכת-פיסה
 Anthophora ponomarevae Brooks 1988
 Anthophora priesneri Alfken 1932
 Anthophora pubescens Fabricius 1871
 Anthophora richaensis Alfken 1938
 Anthophora robusta (Klug 1845)
 Anthophora rogenhoferi Morawitz 1872
 Anthophora romandii Lepeletier 1841
 Anthophora rubricrus Dours, 1873
 Anthophora rutilans Dours 1869
 Anthophora scopipes Spinola, 1838
 Anthophora semirufa (Friese 1898)
 Anthophora senescens Lepeletier 1841
 Anthophora sergia (Nurse, 1904)
 Anthophora spinacoxa Brooks, 1988
 Anthophora tarsalis Priesner 1957
 Anthophora vernalis Morawitz 1878
 Anthophora vidua (Klug, 1845)
 Anthophora wegelini Friese 1914
 Apis mellifera syriaca Skorikov, 1829 דבורה סורית
 Bombus argillaceus (Scopoli, 1763) בומבוס ארך-ראש
 Bombus niveatus (Kriechbaumer, 1870) בומבוס החרמון
 Bombus terrestris (Linnaeus, 1758) בומבוס האדמה
 Ceratina acuta Friese, 1896
 Ceratina bifida Friese, 1900
 Ceratina bispinosa Handlirsch, 1889
 Ceratina chalcites Germar, 1839 צרטינה ענקית
 Ceratina cucurbitina (Rossi, 1792)
 Ceratina dallatorreana Friese, 1896
 Ceratina dentiventris Gerstäcker, 1869
 Ceratina loewi Gerstacker, 1869
 Ceratina mandibularis Friese, 1896
 Ceratina moricei Friese, 1899
 Ceratina nigroaenea Gerstacker, 1869
 Ceratina nigrolabiata Friese, 1896
 Ceratina parvula Smith, 1854 צרטינה ננסית
 Ceratina schwarzi Kocourek, 1998
 Ceratina tibialis Morawitz, 1895
 Ceratina zandeni Terzo, 1998
 Chiasmognathus aegyptiacus (Warncke 1983)
 Chiasmognathus orientanus (Warncke, 1983)
 Cubitalia baal Engel, 2006
 Epeolus bischoffi (Mavromoustakis, 1954)
 Epeolus flavociliatus Friese, 1899
 Eucera alfkeni Risch, 2003
 Eucera alternans (Brullé, 1832)
 Eucera biscrensis (Alfken, 1933)
 Eucera caerulescens Friese, 1899
 Eucera cinnamomea Alfken, 1935
 Eucera clypeata Erichson, 1835
 Eucera commixta Dalla Torre & Friese, 1895
 Eucera cuniculina Klug, 1845
 Eucera curvitarsis Mocsary, 1879
 Eucera dalmatica Lepeletier, 1841
 Eucera decipiens Alfken, 1935
 Eucera ebmeri Risch, 1999
 Eucera friesei Risch, 2003
 Eucera gaullei Vachal, 1907
 Eucera graeca Radoszkowski, 1876
 Eucera helvola Klug, 1845
 Eucera hermoni Risch, 2003
 Eucera hungarica Friese, 1896
 Eucera kilikiae Risch, 1999
 Eucera kullenbergi Tkalců, 1978
 Eucera laxiscopa Alfken, 1935
 Eucera maxima Tkalců, 1987
 Eucera microsoma Cockerell, 1922
 Eucera nigrifacies Lepeletier, 1841
 Eucera nigrilabris Lepeletier, 1841
 Eucera nigrita Friese, 1896
 Eucera palaestinae Friese, 1922 מחושית ישראלית
 Eucera paraclypeata Sitdikov, 1988
 Eucera parnassia Pérez, 1902
 Eucera penicillata Risch, 1997
 Eucera pici Vachal, 1907
 Eucera pseudeucnemidea Risch, 1997
 Eucera speculifer Pérez, 1911
 Eucera spinipes Risch, 2003
 Eucera sulamita Vachal, 1907
 Eucera syriaca Dalla Torre, 1896
 Eucera tricincta Erichson, 1835
 Eucera troglodytes Risch, 2003
 Eucera velutina (Morawitz, 1873)
 Exoneuridia libanensis (Friese 1899)
 Habropoda tarsata (Spinola, 1838)
 Melecta aegyptiaca Radoszkowski, 1876
 Melecta albifrons (Forster, 1771)
 Melecta angustilabris (Lieftinck, 1980)
 Melecta diligens Lieftinck, 1983
 Melecta festiva Lieftinck, 1980
 Melecta fulgida Lieftinck, 1980
 Melecta grandis Lepeletier, 1841
 Melecta honesta Lieftinck, 1980
 Melecta leucorhyncha Gribodo, 1893
 Melecta sinaitica (Alfken, 1937)
 Melecta tuberculata Lieftinck, 1980
 Nomada agrestis Fabricius, 1787
 Nomada basalis Herrich-Schäffer, 1839
 Nomada braunsiana Schmiedeknecht, 1882
 Nomada caspia Morawitz, 1895
 Nomada cherkesiana Mavromoustakis, 1955
 Nomada confinis Schmiedeknecht, 1882
 Nomada coxalis Morawitz 1877
 Nomada curvispinosa Schwarz, 1981
 Nomada eos Schmiedeknecht, 1882
 Nomada femoralis Morawitz, 1869
 Nomada fenestrata Lepeletier 1841
 Nomada flavinervis Brullé, 1832
 Nomada flavoguttata (Kirby, 1802)
 Nomada gracilicornis Morawitz 1895
 Nomada guichardi Schwarz, 1981
 Nomada guttulata Schenck, 1861
 Nomada insignipes Schmiedeknecht, 1882
 Nomada integra Brullé 1832
 Nomada kervilleana Pérez, 1913
 Nomada kohli Schmiedeknecht, 1882
 Nomada kusdasi Schwarz, 1981
 Nomada lateritia Mocsáry, 1883
 Nomada lucidula Schwarz 1967
 Nomada oculata Friese, 1921
 Nomada ovaliceps Schwarz, 1981
 Nomada pallispinosa Schwarz, 1967
 Nomada propinqua Schmiedeknecht, 1882
 Nomada rubiginosa Pérez, 1884
 Nomada rubricollis Schwarz, 1967
 Nomada rufohirta Morawitz, 1895
 Nomada sexfasciata Panzer, 1799
 Nomada stoeckherti Pittioni, 1951
 Nomada thersites Schmiedeknecht 1882
 Nomada tridentirostris Dours, 1873
 Parammobatodes maroccanus (Warncke, 1983)
 Parammobatodes nuristanus (Warncke, 1983)
 Parammobatodes rozeni Schwarz, 2003
 Pasites maculatus Jurine, 1807
 Schmiedeknechtia verhoeffi Mavromoustakis 1959
 Tetralonia malvae (Rossi, 1790)
 Thyreus elegans (Morawitz, 1878)
 Thyreus hyalinatus (Vachal, 1903)
 Thyreus ramosellus (Cockerell, 1919)
 Thyreus ramosus  (Lepeletier, 1841)
 Thyreus tricuspis  (Pérez, 1883)
 Thyreus truncatus  (Pérez, 1883)
 Xylocopa iris (Christ, 1791) דבורת-עץ עדינה
 Xylocopa olivieri Lepeletier, 1841 צלפונית מפוספסת
 Xylocopa pubescens Spinola, 1838 דבורת-עץ צהובה
 Xylocopa rufa Friese, 1901 צלפונית חומה
 Xylocopa sulcatipes Maa, 1970 דבורת-עץ שחורה
 Xylocopa ustulata Smith, 1854
 Xylocopa valga Gerstacker, 1872 דבורת-עץ צפונית
 Xylocopa varentzowi Morawitz, 1895
 Xylocopa violacea (Linnaeus, 1758) דבורת-עץ סגולה

См. также 
 Список видов муравьёв Израиля

Примечания

Литература 

 Ebmer, A. W. (1999). Die westpaläarktischen Arten der Gattung Dufourea Lepeletier 1841 (Insecta: Hymenoptera: Apoidea: Halictidae: Rophitinae): Vierter Nachtrag. Linzer Biol. Beitr., 31, 183—228.
 Grace, A. (2010). Introductory Biogeography to Bees of the Eastern Mediterranean and Near East.
 Kugler, J. (1989). Insects. In A. Alon [ed.], Plants and Animals of the Land of Israel: An Illustrated Encyclopedia, Vol. 3. Israel: Ministry of Defence and the SPNI. (In Hebrew)
 Michez, D. and Eardley, C. (2007). Monographic revision of the bee genus Melitta Kirby 1802 (Hymenoptera: Apoidea: Melittidae). Ann. Soc. Entomol. Fr., 43, 379—440.
 Michez, D., Terzo, M. and Rasmont, P. (2004). Revision des espèces ouest-paléarctiques du genre Dasypoda Latreille 1802 (Hymenoptera, Apoidea, Melittidae). Linzer Biol. Beitr., 36, 847—900.
 Packer L. 2000. The biology of Thrincohalictus prognathus (Pérez) (Hymenoptera: Halictidae: Halictini). Journal of Hymenoptera Research 9: 53-61.
 Risch, S. (2001). Die Arten des Genus Eucera Scopoli 1770 (Hymenoptera, Apidae) Untergattung Pareucera Tkalcü 1979. Entomofauna, 22, 365—376.
 Risch, S. (2003). Die Arten der Gattung Eucera Scopoli 1770 (Hymenoptera, Apidae): Die Untergattungen Stilbeucera Tkalcu 1979, Ätopeucera Tkalcu 1984 und Hemieucera Sitdikov & Pesenko 1988. Linzer Biol. Beitr., 35, 1241—1292.
 Terzo, M. (1998). Annotated list of the species of the genus Ceratina (Latreille) occurring in the Near East, with descriptions of new species (Hymenoptera: Apoidea: Xylocopinae). Linzer Biol. Beitr., 30, 719—743.
 Warncke, K. (1969). A contribution to the knowledge of the genus Andrena (Apoidea) in Israel. Israel Journal of Entomology, 4, 377—408.
 Warncke, K. (1984). A contribution to the knowledge of the genus Prosopis (Hymenoptera: Apidae: Colletinae) in Israel. Israel Journal of Entomology, 18, 53-61.
 Warncke, K. (1992). Die Bienengattung Systropha Ill. neu für Israel und Zentralasien. Linzer Biol. Beitr., 24, 741—746.

Пчёлы
Списки насекомых Азии
Списки перепончатокрылых по регионам